2 miejscowości w Polsce: 
 Lubanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Lubanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki

Zobacz też: Lubanowo